De TT van Assen 2016 was de achtste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2016. De race werd verreden op 26 juni 2016 op het TT-Circuit Assen nabij Assen, Nederland. Voor het eerst werd de race niet op zaterdag verreden, maar zoals alle andere races op zondag.

Uitslag

MotoGP 
 De race stond oorspronkelijk gepland voor 26 ronden, maar werd gestopt na 14 ronden vanwege hevige regenval. Later werd de race herstart over de overgebleven 12 ronden.

Moto2 
 De race stond oorspronkelijk gepland voor 24 ronden, maar werd na 21 ronden afgevlagd vanwege regenval.

Moto3 
 Jorge Martín werd vervangen door Albert Arenas na de vrije trainingen op vrijdag vanwege een blessure.
 Andrea Migno werd één plaats teruggezet vanwege een onreglementaire inhaalactie in de laatste ronde.

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2016
Wereldkampioenschap wegrace 2016